Józef Greger (1880–1947) – polski urzędnik skarbowy,
 Kazimierz Greger (1887–1967) – polski popularyzator fotografii, handlowiec, wydawca i mecenas,
 Piotr Greger (ur. 1964) – polski duchowny rzymskokatolicki, doktor nauk teologicznych, biskup pomocniczy bielsko-żywiecki